

Cinema
 Coronado – film statunitense del 1935 diretto da Norman Z. McLeod
 Coronado - Intrappolati nella giungla (Coronado) – film statunitense e tedesco del 2003 diretto da Claudio Fäh

Televisione 
 Coronado – serie televisiva diretta da Chris De La Cruz

Geografia
 Coronado – penisola californiana
 Coronado – vulcano del Messico
 Coronado – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato della California, nella contea di San Diego
 Coronado – municipalità del Messico, nello stato di Chihuahua

Persone
 Abraham Coronado – calciatore messicano
 Carolina Coronado – scrittrice e attivista spagnola
 Fernando Coronado – attore spagnolo
 Igor Coronado – calciatore brasiliano
 José Coronado – attore e doppiatore spagnolo
 Juan Coronado – cestista dominicano

Teatro
 Coronado – testo teatrale di Dennis Lehane

Altro
 Memoriale Nazionale Coronado – sito dell'Arizona
 Fender Coronado – chitarra elettrica prodotta da Fender Musical Instruments Corporation